Die Abkürzung AASM steht für:
 American Academy of Sleep Medicine, Fachgesellschaft für Schlafmedizin
 Armament Air-Sol Modulaire, ein Lenkbomben-Kit für die Französische Luftwaffe
 Associated African States and Madagascar, eine Reihe afrikanischer Staaten, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) das Yaoundé-Abkommen geschlossen hatte

AASM